U
Magyarország közigazgatásával kapcsolatos listák